Tiz ou TIZ peuvent faire référence à :

Toponyme 
 , un village d'Iran
 , un village d'Iran

Personnalités 
  (1988-), auteur-compositeur-interprète anglais
  (1988-), actrice, mannequin et chanteuse malaisienne

Divers 
 , un fabricant de motos russe
 , un jeu Playstation de 1996
 , un cheval de course pur-sang néo-zélandais champion
 code IATA du , en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Homonymie
Homonymie de toponyme